И́мгоф () — фамилия:

 Антон Альбрехт фон Имгоф (1653—1715) — саксонский государственный деятель.
 Густав Вильгельм фон Имгоф (1705—1750) — губернатор Батавии (ныне — Ява).
 Иаков Вильгельм Имгоф (1651—1728) — немецкий генеалог.

 Фридрих Имгоф-Блумер (1838 — ?) — швейцарский нумизмат.

См. также 
 Имхофф